Liste der Anzahl der Grand-Prix-Siege der Motorrad-WM-Fahrer (mit mindestens sieben Siegen).

Seit Beginn der Motorrad-Weltmeisterschaft im Jahre 1949 gab es 366 verschiedene Grand-Prix-Sieger in den verschiedenen Soloklassen und bei den Gespannen. Rekordhalter ist der Italiener Giacomo Agostini, der zwischen 1964 und 1977 122 Siege und 15 Weltmeistertitel holen konnte. Bestplatzierter noch aktiver Fahrer ist Valentino Rossi auf Platz zwei mit 115 Siegen in vier verschiedenen Klassen (125 cm³, 250 cm³, 500 cm³ und MotoGP).

Siege von Gespann-Fahrern sind bis inklusive 1996 berücksichtigt. Bis dahin wurden von der FIM sowohl in Soloklassen als auch in der Gespannklasse Weltmeistertitel vergeben. Seither werden sie bei eigenen Veranstaltungen als FIM Sidecar World Championship ausgetragen.

In der Saison 2023 aktive Fahrer sind grau hervorgehoben.

Weblinks 
 Offizielle Statistik-Seite der Motorrad-Weltmeisterschaft

Liste (Motorradsport)
!
Motorrad-Weltmeisterschaft